Ла Фалда има више значења:

 Ла Фалда (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Фалда (Запотланехо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику